Ohlemacher ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Ohlemacher (* 1944), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Religionspädagoge
 Thomas Ohlemacher (1962–2015), deutscher Kriminalsoziologe